Marie-Ange est un nom propre composé qui peut désigner :

Prénom
Marie-Ange est un prénom féminin ou masculin composé 

Assez rare jusque dans les années 1940, il atteint son pic de popularité au début des années 1960 (635 naissances de Marie-Ange en 1962) puis décline progressivement ; en 2020, 4 filles ont reçu ce prénom en France.

Personnalités
 Marie-Ange Virgili (1661- 1734), religieuse et mystique italienne, membre du  Tiers-Ordre carmélite. Elle est en cours de béatification.
 Marie-Ange du Breil de Pontbriand (1777, 1856), militaire et Conseiller général français.
 Marie-Ange Rioust de Largentaye (1797, 1856), homme politique français.
 Marie Ange de Saint Joseph (1905 - 1936),  une carmélite martyre de la Guerre d'Espagne à Guadalajara. Elle a été béatifiée par l'Église Catholique.
 Marie-Ange Donzé (1949, 2006),  écrivain, une journaliste et une photographe française.
 Marie-Ange Rauch (°1957 - ), docteur ès lettres et sciences humaines.
 Marie-Ange Guilleminot (°1960 - ), plasticienne née à Saint-Germain-en-Laye en 1960. Elle vit et travaille à Paris.
 Marie-Ange Casalta (°1978 - ), journaliste et animatrice de télévision française.
 Marie-Ange Cerezuela (°1981 - ),  auteur-compositrice-interprète française.
 Marie-Ange Lukiana Mufwankolo (°? - ), femme politique du Congo-Kinshasa.
 Marie-Ange Casta (°1990, ), mannequin et une actrice française.
 Marie-Ange Kramo (°1979, ), joueuse de football française.
 Marie-Ange Nardi (°1961, ), animatrice de télévision française.

Références

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français